Nüdling ist der Familienname folgender Personen:
 Bodo Nüdling (1943–1987), deutscher Politiker (SPD)
 Elisabeth Nüdling (* 1980), deutsche Kunsthistorikerin und Gemmologin
 Hermann Nüdling (1932–2021), deutscher Grafiker, Zeichner und Autor
 Ludwig Nüdling (1874–1947), deutscher Heimatdichter